Esna ist der Name

einer Stadt in Ägypten, siehe Esna
eines Dorfs in Rumänien, siehe Esna (Brăila)
eines Dorfs in Estland, siehe Esna (Estland) (deutsch: Orisaar)

ESNA ist die Bezeichnung einer Nachrichtenagentur in Berlin